Лас Мухерес има више значења:

 Лас Мухерес (Гереро), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Мухерес, Ла Гвадалупе (Аламо Темапаче), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику